Herman de Vries (architect) (1895-1965) een Nederlands architect
Herman de Vries (kunstenaar) (1931) een Nederlands beeldend kunstenaar